

Geografia
 Cairns – città della costa nord-orientale dell'Australia, nello Stato del Queensland
 Cratere Cairns – cratere sulla superficie di Marte
 Ghiacciaio Cairns – ghiacciaio dell'Antartide

Persone
 Dave Cairns – chitarrista e tastierista inglese
 David Cairns, V conte Cairns – ammiraglio inglese
 Hugh Cairns, I conte Cairns – politico e nobile britannico
 Ian Cairns – surfista australiano
 Krysty Wilson-Cairns – sceneggiatrice scozzese
 Ryan Cairns Stevenson – ex calciatore scozzese
 William Cairns – politico britannico

Altro
 Conte Cairns – titolo nobiliare inglese nella Parìa del Regno Unito